Pionir je lahko:

 pionir, človek, ki je na kakem področju med pobudniki, začetniki
 član pionirske organizacije
 Pionirski list - revija za otroke in mladino
 propadlo novomeško podjetje Pionir